Prislop se poate referi la:

Pasul Prislop care leagă Maramureșul de Bucovina
Mănăstirea Prislop, în apropiere de satul Silvașu de Sus, jud. Hunedoara, România
 Localități din România
Prislop (Cornereva) - localitate din județul Caraș-Severin
Prislop (Dalboșeț) - localitate din județul Caraș-Severin
Prislop - localitate din județul Maramureș
Prislop - sat din comuna Rășinari, județul Sibiu
Prislopu Mare - localitate din județul Argeș
Prislopu Mic - localitate din județul Argeș